Velika nagrada Nemčije 2005 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2005. Odvijala se je 24. julija 2005.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 1:14,320
| -
|-
! 2
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 1:14,759
| +0,439
|-
! 3
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:14,904
| +0,586
|-
! 4
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 1:14,927
| +0,609
|-
! 5
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:15,006
| +0,688
|-
! 6
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 1:15,070
| +0,752
|-
! 7
| 8
|  Nick Heidfeld
| Williams-BMW
| 1:15,403
| +1,083
|-
! 8
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 1:15,501
| +1,181
|-
! 9
| 16
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:15,532
| +1,212
|-
! 10
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 1:15,635
| +1,315
|-
! 11
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 1:15,679
| +1,359
|-
! 12
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 1:15,689
| +1,369
|-
! 13
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 1:16,009
| +1,691
|-
! 14
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 1:16,012
| +1,694
|-
! 15
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:16,230
| +1,910
|-
! 16
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 1:17,519
| +3,199
|-
! 17
| 20
|  Robert Doornbos
| Minardi-Cosworth
| 1:18,313
| +3,993
|-
! 18
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 1:18,599
| +4,279
|-
! 19
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| brez časa
| 
|-
! 20
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| brez časa
| 
|}

Dirka

|-
! 1
| 5
|  Fernando Alonso
| Renault
| 67
| 1:26:28,599
| 3
| 10
|-
! 2
| 10
|  Juan Pablo Montoya
| McLaren-Mercedes
| 67
| + 22,569 s
| 20
| 8
|-
! 3
| 3
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 67
| + 24,422 s
| 2
| 6
|-
! 4
| 6
|  Giancarlo Fisichella
| Renault
| 67
| + 50,587 s
| 4
| 5
|-
! 5
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 67
| + 51,690 s
| 5
| 4
|-
! 6
| 17
|  Ralf Schumacher
| Toyota
| 67
| + 52,242 s
| 12
| 3
|-
! 7
| 14
|  David Coulthard
| Red Bull-Cosworth
| 67
| + 52,700 s
| 11
| 2
|-
! 8
| 12
|  Felipe Massa
| Sauber-Petronas
| 67
| + 56,570 s
| 13
| 1
|-
! 9
| 15
|  Christian Klien
| Red Bull-Cosworth
| 67
| + 1:09,818
| 10
|
|-
! 10
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 66
| +1 krog
| 15
|
|-
! 11
| 8
|  Nick Heidfeld
| Williams-BMW
| 66
| +1 krog
| 7
|
|-
! 12
| 4
|  Takuma Sato
| BAR-Honda
| 66
| +1 krog
| 8
|
|-
! 13
| 21
|  Christijan Albers
| Minardi-Cosworth
| 65
| +2 kroga
| 16
|
|-
! 14
| 16
| |  Jarno Trulli
| Toyota
| 64
| +3 krogi
| 9
|
|-
! 15
| 11
|  Jacques Villeneuve
| Sauber-Petronas
| 64
| +3 krogi
| 14
|
|-
! 16
| 19
|  Narain Karthikeyan
| Jordan-Toyota
| 64
| +3 krogi
| 19
|
|-
! 17
| 18
|  Tiago Monteiro
| Jordan-Toyota
| 64
| +3 krogi
| 18
|
|-
! 18
| 20
|  Robert Doornbos
| Minardi-Cosworth
| 63
| +4 krogi
| 17
|
|-
! NC
| 7
|  Mark Webber
| Williams-BMW
| 55
| +12 krogov
| 6
|
|-
! Ods
| 9
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 35
| Hidravlika
| 1
|}

Opombe 

 Vodilni: Kimi Räikkönen 1-35 (35); Fernando Alonso 36-67 (32).
 Juan Pablo Montoya je dobil pribitek desetih mest zaradi menjave motorja, ki je bila potrebna zaradi izleta s proge v kvalifikacijah.
 To je bila prva dirka za Roberta Doornbosa. Bivši tretji dirkač Jordana je zamenjal Patricka Friesacherja v Minardi-Cosworthu, ker Friesacher ni mogel zagotoviti sponzorskega denarja.

Formula 1 sezona 2005
2005